Mistrzostwa Europy w Curlingu 2010 po raz pierwszy składały się z rywalizacji trzech grup i dwóch turniejów. Zawody grupy C odbyły się w szkockim Howwood między 24 a 28 września. Grupy A i B rywalizowały w szwajcarskim Champéry i Monthey w dniach 3-11 grudnia. Były to europejskie eliminacje do Mistrzostw Świata Kobiet 2011 i Mistrzostw Świata Mężczyzn 2011.

Turniej rozegrano według nowych zasad. Grupa A tak jak dotychczas składała się z 10 drużyn, grupa B kobiet z 10 a mężczyzn 16. W nowo utworzonej grupie C grało 7 drużyn męskich i 6 kobiecych, zdegradowano tutaj 5 ostatnich zespołów mężczyzn i 3 kobiet z Mistrzostw Europy 2009. Po dwa najlepsze zespoły wzięły udział w grudniowych rozgrywkach grupy B.

Pierwszy raz w rywalizacji udział wzięły reprezentacje Turcji i Serbki. Po 7 latach powrócili Luksemburczycy, mniejsze przerwy miały Irlandki. W ostatnim momencie z udziału wycofała się żeńska reprezentacja Francji.

Tytułów mistrzowskich z 2009 broniły Niemki i Szwedzi, były to dokładnie te same drużyny Niklasa Edina, w zespole Andrei Schöpp zaszła zmiana na pozycji trzeciej. Poprzedni mistrzowie uplasowali się pośrodku stawki i nie awansowali do fazy playoff. Niemki z 3 wygranymi zostały sklasyfikowane na 7. pozycji, Szwedzi zajęli 6. miejsce z pięcioma zwycięzcami.

Rywalizację kobiet wygrały Szwedki (Stina Viktorsson), tytuł ten powrócił do Szwecji po dwóch latach przerwy. Zespół ze Skellefteå w finale pokonał szkockie wicemistrzynie świata ze Swift Current (Eve Muirhead) 8:6. Brązowe medale wywalczyły gospodynie (Mirjam Ott) pokonując Rosjanki (Ludmiła Priwiwkowa) 9:5. Z grupy A zdegradowane zostały reprezentacje Holandii i Finlandii, na ich miejscu w następnej edycji turnieju wystąpią Czeszki i Włoszki. Dodatkowo Czeszki wygrały z Łotyszkami challenge o wystąpienie na MŚ 2011.

Wśród panów najlepsza okazała się utytułowana drużyna Thomasa Ulsruda z Norwegii, która w ostatnim meczu pokonała młodych Duńczyków (Rasmus Stjerne) 5:3. Mały finał podobnie jak u kobiet wygrali gospodarze (Christof Schwaller) pokonując 7:4 Niemców (Andreas Kapp). W grupie A nie utrzymali się Holendrzy i Rosjanie, którzy awansowali rok wcześniej. W 2011 do rozgrywek najlepszych powrócą Włosi a zadebiutują reprezentanci Łotwy. Przywilej wystąpienia na MŚ obronili Francuzi.



Eliminacje w Polsce 

W poprzednich mistrzostwach reprezentacje Polski zajęły 6. i 10. miejsca grupy B (odpowiednio kobiety i mężczyźni). Z takimi wynikami w tegorocznych zawodach drużyny wystąpiłyby także w grupie B.

Polski Związek Curlingu (PZC) nie zdążył z wpłaceniem składki członkowskiej do Europejskiej Federacji Curlingu (ECF), pomimo przedłużonego terminu o miesiąc. W tej sytuacji reprezentacje Polski wykluczono z rozgrywek i w 2010 nie wystąpią na Mistrzostwach Europy. Rok później drużyny będą mogły powrócić do rywalizacji, którą będą musiały zacząć od grupy C. Do Sportowego Sądu Arbitrażowy wpłynęła sprawa między PZC a ECF, 25 listopada 2010 nie doszło do planowanego rozstrzygnięcia.

Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
11 grudnia 2010; 12:00

Mały finał 
11 grudnia 2010; 8:00

Półfinał 
10 grudnia 2010; 16:00

1-2 
9 grudnia 2010; 20:00

3-4 
9 grudnia 2010; 20:00

Każdy z każdym

Sesja 1. 
4 grudnia 2010; 8:00

Sesja 2. 
4 grudnia 2010; 16:00

Sesja 3. 
5 grudnia 2010; 11:00

Sesja 4. 
5 grudnia 2010; 20:00

Sesja 5. 
6 grudnia 2010; 12:00

Sesja 6. 
6 grudnia 2010; 20:00

Sesja 7. 
7 grudnia 2010; 15:00

Sesja 8. 
8 grudnia 2010; 10:00

Sesja 9. 
8 grudnia 2010; 20:00

Challenge do Mistrzostw Świata 2011 
10 grudnia 2010; 20:00

11 grudnia 2010; 9:30

11 grudnia 2010; 14:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
11 grudnia 2010; 16:00

Mały finał 
11 grudnia 2010; 8:00

Półfinał 
10 grudnia 2010; 20:00

1-2 
9 grudnia 2010; 20:00

3-4 
9 grudnia 2010; 20:00

Tie-breaker 
9 grudnia 2010; 20:00

Każdy z każdym 

Szwajcaria została sklasyfikowana na 1. miejscu ponieważ wygrała mecze przeciwko Norwegii i Niemcom, reprezentanci Norwegii byli także lepsi od Niemców.

Sesja 1. 
4 grudnia 2010; 12:00

Sesja 2. 
4 grudnia 2010; 20:00

Sesja 3. 
5 grudnia 2010; 16:00

Sesja 4. 
6 grudnia 2010; 8:00

Sesja 5. 
6 grudnia 2010; 16:00

Sesja 6. 
7 grudnia 2010; 10:00

Sesja 7. 
7 grudnia 2010; 19:00

Sesja 8. 
8 grudnia 2010; 16:00

Sesja 9. 
9 grudnia 2010; 8:00

Challenge do Mistrzostw Świata 2011 
10 grudnia 2010; 20:00

11 grudnia 2010; 9:30

11 grudnia 2010; 14:00

Statystyki

Kobiety

Dania

Finlandia 

1: Louhivuori 2., Kiiskinen 3.

Holandia

Łotwa

Niemcy 

1 - Scholz 2., Wagner 1.

Norwegia

Rosja

Szkocja

Szwajcaria 

1 - Schori 2., Küng 1.

Szwecja

Mężczyźni

Czechy

Dania

Francja 

1 - Dufour 4., Angiboust 3.

Holandia

Niemcy 

1 - Höhne 2., Kempf 1.

Norwegia

Rosja

Szkocja

Szwajcaria

Szwecja

Grupa B

Grupa C

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 
 Wyniki na curlit.com
 
 Mistrzostwa na stronach Światowej Federacji Curlingu • kobiety • mężczyźni

2010 w curlingu
2010
Curling w Szwajcarii
2010 w Szwajcarii
Valais
Monthey